Saragiolo ist der Name folgender italienischer Orte:

 Saragiolo (Piancastagnaio), Ortsteil von Piancastagnaio, Provinz Siena, Toskana
 Saragiolo, Weiler der Gemeinde Scansano, Provinz Grosseto, Toskana

Saragiolo ist der Name folgender Personen:
 Gobbo Saragiolo (bürgerlich Francesco Santini, 1809–1865), italienischer Reiter und Rekordsieger des Palio di Siena.